Název Dražkov má více sídel:
 Dražkov (Sezemice), část města Sezemice v okrese Pardubice
 Drážkov, část obce Svatý Jan v okrese Příbram

Externí odkazy